Нио:

 Нио — два наполненных гневом мускулистых охранника Будды, являющиеся проявлением бодхисаттвы Ваджрапани.
 Нио — пещера в Пиренеях в департаменте Арьеж, Франция.